On appelle bègue ou personne bègue ou encore personne qui bégaie une personne atteinte de bégaiement.
Plusieurs noms de famille francophones dérivent du mot bègue, du fait de l'existence d'un ancêtre ayant eu cette particularité. On peut citer: Lebesgue et Lebègue.
Louis II, roi des Francs de 877 à 879, est le seul roi de France surnommé le Bègue. Louis XIII qui était également bègue est surnommé le Juste.

Personnalités 
Bègue est l'un des noms de famille les plus répandus à La Réunion.

 Hortense Bégué (1892-1956) : sculptrice française
 Valérie Bègue : Miss France 2008
 Louis Le Bègue Duportail : homme politique
 Notker le Bègue :  musicien, écrivain, poète et moine bénédictin français
 Aristide Bègue, biathlète français.

Voir aussi 
 Georges Bégué : ingénieur français

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme réunionnais